Der Cellular South Cup 2011 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Memphis. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 13. bis zum 19. Februar 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Magdaléna Rybáriková und Rebecca Marino, das Rybáriková durch Aufgabe von Marino nach dem ersten Satz gewann. Im Doppel gewann die Paarung Wolha Hawarzowa / Alla Kudrjawzewa in drei Sätzen gegen Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)